

Geografia
Heber – CDP della California (USA)
Heber City – città dello Utah (USA)
Heber-Overgaard – città dell'Arizona (USA)
Heber Springs – città dell'Arkansas (USA)

Persone
Heber
Ben Heber – bobbista tedesco
Richard Heber – filosofo inglese

Héber 
Héber Araújo dos Santos, conosciuto come Héber – calciatore brasiliano
Alberto Héber Usher – politico uruguaiano